«Madonna» — перший студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 27 липня 1983 року лейблами Sire і Warner Bros.

Списки композицій

Позиції в чартах

Альбом

Certifications

Примітки 

Альбоми Мадонни
Дебютні альбоми 1983